Naves, Navès eller Nāves kan syfta på:

Geografi

Frankrike
Naves, Allier – en kommun i departementet Allier i regionen Auvergne
Naves, Corrèze – en kommun i departementet Corrèze i regionen Limousin
Naves, Nord – en kommun i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais
Navès, Tarn – en kommun i departementet Tarn i regionen Midi-Pyrénées
Nâves-Parmelan – en kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Rhône-Alpes

Lettland
 Nāves Sala – en ö

Spanien
 Navès, Lleida – en kommun i provinsen Lleida i Katalonien
 Naves, Llanes – en ort i provinsen Province of Asturias

Portugal
Navès, Almeida – en freguesias i kommunen Almeida